Skupina 8 bila je jedna od devet skupina kvalifikacije za EP u Belgiji i Nizozemskoj 2000. Ovo je prvi neuspješni kvalifikacijski ciklus za hrvatsku reprezentaciju i prvi i trenutačno jedini neuspješni kvalifikacijski ciklus za EP. Hrvatska je pogotkom Šukera u prvoj minuti sudačke nadoknade pobijedila Irsku i za EP joj je trebala pobjeda nad SR Jugoslavijom. U toj je utakmici u Zagrebu Bokšić doveo Hrvatsku u vodstvo u 20. minuti, no SRJ je preokrenula pogocima Mijatovića u 26. i Stankovića u 31. minuti. Izjednačenje je donio Stanić u 47. minuti. Ni igrač više Hrvatsku nije doveo do pobjede i Hrvatska se kao tada treća sa SP-a 1998. nije uspjela kvalificirati na EP. Ovo je bio posljednji kvalifikacijski ciklus pod palicom izbornika Miroslava Blaževića.

{| style="font-size:88%;"
|-
|valign=top|

Utakmice 

  –  2:0
  –  4:0

  –  1:4

  –  3:2
  –  5:0

  –  1:2
  SR Jugoslavija –  1:0

  –  SR Jugoslavija 0:3

  –  1:1

  SR Jugoslavija –  4:1
  –  1:0

  SR Jugoslavija –  0:0

  –  2:1

  –  SR Jugoslavija 2:1

  –  1:0
  SR Jugoslavija –  3:1

  –  SR Jugoslavija 2:4
  –  2:3

  –  SR Jugoslavija 2:2
  –  1:1

 2000 8